Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej – muzeum zlokalizowane na terenie Ogrodu Botanicznego UJ w Collegium Śniadeckiego.

Zobacz też 
 Muzea Krakowa
 Muzea w Polsce

Muzea Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków
Muzea w Krakowie